

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Ochla – część miasta Zielona Góra 
 Ochla – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gostyńskim, w gminie Pogorzela

Cieki wodne 
 Ochla – struga, dopływ Radęca
 Ochla – struga, dopływ Jeziornicy

Zobacz też 
 Śląska Ochla